Tarantel steht für:

 Tarantel, verschiedene großwüchsige Spinnen aus der Familie der Wolfspinnen (Lycosidae)
 Apulische Tarantel, eine Webspinne aus der Familie der Wolfspinnen (Lycosidae)
 Deserta-Tarantel, eine Art der Gattung Hogna
 Tarantel (Zeitschrift), ehemalige satirische Monatszeitschrift
  Tarantel, siehe Brand (Schiff, 1898), norwegisches Kriegsschiff
 Die Tarantel, deutscher Stummfilm von Rudolf Biebrach aus dem Jahr 1920

Siehe auch:
 Tarantella (Begriffsklärung)
 Tarantula